Machinedrum ist

 ein Drumcomputer, siehe Elektron Music Machines#Machinedrum
 das Pseudonym des amerikanischen Musikproduzenten Travis Stewart, siehe Machinedrum (Musiker)